Robbie D'Haese est un footballeur belge, né le  à Ostende. Il évolue au poste d'ailier gauche ou de milieu offensif au KV Ostende.

Biographie

En club

En équipe nationale

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur du KV Ostende
Naissance en février 1999
Naissance à Ostende